Malcorra puede hacer referencia a:

Ignacio Malcorra, futbolista argentino.
Susana Malcorra, ingeniera eléctrica y diplomática argentina, ministra de Relaciones Exteriores y Culto.